Laukamp ist der Familienname folgender Personen:

 Bernt Laukamp (* 1946), deutscher Jazzposaunist und Komponist
 Ina Meise-Laukamp (* 1957), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Sophus Pohl-Laukamp (1931–2008), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdL